Vincze Ferenc (?–?) zeneszerző
 Vincze Ferenc (1927–2015) labdarúgó-játékvezető
 Vincze Ferenc (1979) író, műfordító